

Gry komputerowe 
 Adil Benrlitom (ur. 1994), pseud. Scream – belgijski zawodowy gracz komputerowy marokańskiego pochodzenia

Muzyka

Albumy 
 Scream – album niemieckiej grupy Tokio Hotel, wydany w roku 2007
 Scream – album Chrisa Cornella, wydany w roku 2009
 The Scream – album Siouxsie & The Banshees
 Scream – album Sam Bettens
 Scream – album Tony’ego Martina
 Scream – album Melody Club
 Scream – album Pretty Maids
 Scream – album Ozzy’ego Osbourne’a

Single 
 Scream – singel Michaela Jacksona z albumu HIStory
 Scream – singel Timbalanda oraz wokalistek Keri Hilson i Nicole Scherzinger, wydany w roku 2007
 Scream – singel Avenged Sevenfold
 Scream – singel Kelis
 Scream – singel Ushera, wydany w roku 2012
 Scream – singel DJ-a Tiësto
 Scream – singel Siergieja Łazariewa

Zespoły 
 Scream – grupa muzyczna z Waszyngtonu

Zobacz też 
 Krzyk